«Судьба Небесного племени» – специальное издание о котах-воителях. Оно не входит ни в какую серию, но хронологически является продолжением книги «Миссия Огнезвёзда». Написана Черит Болдри под псевдонимом Эрин Хантер. Книга была издана в августе 2010 года.

История публикации 
Книга была впервые выпущена как в электронной, так и в твердой обложке 3 августа 2010 года в США, Канаде и Великобритании. HarperCollins издал первоначально 150 000 экземпляров.

Издание в России 
В России книга вышла в 2013 году. Как и остальные отдельные книги, она была разбита на два тома: «Судьба Небесного племени. Сомнение» и «Судьба Небесного племени. Решение».

Сюжет

Сомнение 
Спустя время после того, как Небесное племя было восстановлено, жизнь в нем идет своим чередом, но лагерь еще обустраивается. Кремнелапа, Крохолапку и Скоролапа посвящают в воители. Все замечают, что между «дневными» и обычными воителями идет вражда.
За безделье Харвимуна и Макгайвера изгоняют из племени на одну луну. На Совете к Небесному племени приходят загадочные одиночки, которые хотят вступить в него. Они были знакомы с Огнезвёздом, и Листвяная Звезда принимает их.
Вскоре патруль Небесного племени обнаруживает огромную стаю крыс, живущую в куче мусора. С помощью одиночек во главе с Хлыстом воители побеждают грызунов, но «дневные» воины недовольны, ведь с крысами племя сражалось без них.
Гречка очень часто помогает целительнице и даже хочет стать ее ученицей, но это вызывает ревность у ее наставницы, Чернушки. Эхо очень хочет завести себе ученицу и позднее говорит это на Совете, но Листвяная Звезда не торопится выполнять её просьбу, опасаясь, что наполовину домашняя Гречка не сможет быть полноправной целительницей.
Спустя время Шустрик падает в реку и заболевает. Поэтому он на некоторое время уходит к своим Двуногим. На Совете Хлыста, Уголяшку, Кору и Коротышку посвящают в воины, но это вызывает возмущение некоторых оруженосцев и воинов. Листвяной Звезде удаётся уладить разногалсия, и после Совета во сне к ней приходят коты Звёздного племени и дают ей пророчество о том, что Небесному племени скоро понадобятся более глубокие корни, чтобы выжить.

Решение 
Во время патрулирования Веснянка, Полыннолапка, Цветоглазка и Птицекрыл замечают одиночку, его зовут Ловкач. Ему предлагают вступить в племя, но он отказывается.
Чернушка говорит Листвяной Звезде, что Бурозуб все время ходит как в воду опущенный. Листвяная Звезда проверяет, из-за чего все это, и оказывается, что когда-то Бурозуба мучил Двуногий, жертвой которого была и Цветоглазка. Небесное племя организовывает нападение на этого тирана, а также и на его собаку. Победа остаётся за Небесным племенем, но «дневные» воины недовольны, ведь их не взяли сражаться. Вновь вспыхивают перепалки между обычными и «дневными» воинами.
Несколько дней спустя один из патрулей вновь замечает Ловкача на территории племени, и, когда ему вновь предлагают вступить в племя, он соглашается.
Эхо начинает жаловаться, что у нее до сих пор нет ученицы. Листвяная Звезда обещает подумать над этим. Предводительница идёт на охоту, где Ловкач, уже посвященный в оруженосцы, предупреждает всех, что неподалеку живет лиса. Также он говорит, что Остроглаз пригласил его в племя, чтобы ему было безопасней в окружении соплеменников. За это предводительница отчитывает своего глашатая. Уже в лагере Эхо отмечает, что Гречка может подойти на роль ее ученицы. Еще Эхо говорит, что Листвяной Звезде нельзя иметь котят, чтобы как следует заботиться о племени, поэтому Листвяной Звезде придется расстаться с Билли-штормом. Предводительница поддаётся на уговоры Эхо и ссорится с другом.
Небесное племя находит на своей территории маленькую Двуногую, которая очень сильно поранилась. Остроглаз, Листвяная Звезда, Билли-шторм, Шустрик, Кора и Веснянка находят ее родителей, и те забирают ее.
Шустрика посвящают в воины, но тот грустно говорит, что не может остаться в племени, так как при последней встрече Двуногие отнеслись к ним как к врагам, а он очень любит своих Двуногих и выбирает их. Кот отказывается от воинского имени и уходит из племени.
Ночью предводительница замечает, что Остроглаз куда-то уводит ее соплеменников из лагеря. Она следит за ними, а затем ловит на тренировке на территории Двуногих. Глашатай беспечно отвечает, что они просто тренируются и делали они так довольно долго. Хлыст рассказывает, зачем он, Кора, Коротышка и Уголяшка пришли в племя.
Выясняется, что стае Хлыста постоянно вредила группа других бродяг, стая Плута. Шкипер и Миша, коты из шайки Плута, растерзали кролика Двуногих, а затем подставили Хлыста перед Двуногими. После Плут и Миша выцарапывают глаз другу Хлыста Перси, чтобы показать противникам свою силу. Одновременно с этим дочь Хлыста Морковка влюбляется в кота из лагеря противника, Харли, и примыкает к его стае, поссорившись с отцом. Когда Хлыст и Коротышка ловят Луковку, вражескую кошку, то она говорит, что ее стая живет в коробках, за гнездами Двуногих. В конце рассказа Хлыст говорит Листвяной Звезде и ее соплеменникам, что они пришли в племя, так как им нужна помощь, чтобы победить Плута и его шайку.
Во сне Листвяная Звезда спрашивает Небосклона: как ей поступить и все ли правильно она делает? Но их прерывает Стрижекрыл — один из последних предков старого Небесного племени. Он говорит, что нынешнее Небесное племя — лишь кучка трусливых слабаков. Листвяная Звезда просыпается и понимает, что это лишь сон.
В патрулировании Гречка замечает улей, мед из которого — отличное лекарство, заживляющее раны. Пытаясь взять немного меду, она падает с ветви, и разозлившиеся насекомые нападают на котов. Патрульные бросаются бежать и приводят пчёл в лагерь, где всем приходится укрыться под водой. Гречку прощают, но Эхо видит в этом происшествии знак, что Небесному племени все же нужно помочь Хлысту.
Воины Небесного племени в сопровождении Хлыста, Коры, Коротышки и Уголяшки отправляются на их территорию. Они атакуют убежище стаи Плута. В ходе сражения Листвяная Звезда замечает Коротышку и Уголяшку, которые хотят напасть на королеву, защищающую котят. Листвяная Звезда защищает ее, но на нее набрасывается Миша, с которой она недавно сражалась. Укусом в горло Миша лишает предводительницу первой жизни. Исцелившись, Листвяная Звезда замечает сцепившихся друг с другом Плута и Хлыста. Их останавливает Морковка, которая рассказывает отцу о любви к Харли. Но Хлыст не верит и в ярости набрасывается на Харли. Морковка, загородившая собой любимого, получает смертельный удар в горло от собственного отца. На этом сражение заканчивается и Небесное племя возвращается домой.

Отзывы 
School Library Journal отметил, что читатели будут вовлечены в кошачью борьбу за выживание. В обзоре также хвалят, насколько хорошо развиты персонажи, и в книге есть «ряд эмоций и мыслей, которые втягивают читателей в их дилеммы». Финал получил высокую оценку, так как он заканчивался, как «где качества зрелости, сострадания, верности и силы поддерживаются как желательные».

Аннотация

Английское издание 
Придёт ли мир в Небесное племя? Прошло шесть лун с того момента, как Листвяная Звезда стала предводителем и объединила Небесное племя. Но под внешней безмятежностью таится измена, и Листвяная Звезда вскоре оказывается окружена невидимыми врагами. Ей предстоит бороться за выживание своего племени.

Русское издание

«Сомнение» 
"Огнезвёзд, предводитель Грозового племени, выполнил свой долг, воссоздал некогда изгнанное соседями из леса племя Небесных котов и вернулся в родные места. Членами нового племени стали выжившие в скитаниях потомки Небесных котов, за долгие годы превратившиеся в домашних любимцев, бродяг и одиночек. Новое Небесное племя под предводительством Листвяной Звезды процветает, но саму предводительницу мучает вопрос: все ли ее соплеменники останутся верными Воинскому закону в минуту испытаний, не решат ли вернуться к прежней сытой и беззаботной жизни? И ей кажется, что за ее спиной зреет заговор.

«Решение» 
Листвяная Звезда стоит перед трудным решением — стоит ли членам нового Небесного племени отправиться в далекий и неизвестный город, чтобы помочь друзьям — городским котам сразиться с захватчиком Плутом и его бандой. Как это может повлиять на судьбу самих Небесных котов? Предводительница обращается за советом и поддержкой к звездным предкам…"

Тематика 
В шестом авторском чате Виктория Холмс уже заявила, что главная тема в Судьба Небесного племени — восстание. Она заявляет, что «Листвяная Звезда изо всех сил пытается найти способ для своего племени выжить среди давления и проблем, которых нет в лесу». Холмс также сказала, что ещё одна тема — это племя, настолько новое и без каких-либо соседей, которое должно иметь возможность определять своё будущее без какой-либо помощи своих предков-воинов.

Персонажи 
Главные:

 Листвяная Звезда.

Второстепенные:

 Остроглаз, Эхо, Билли-шторм, Хлыст, Небосклон, Чернушка, Бурозуб.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Коты-Воители
Книги в жанре фэнтези